Чери има више значења:
 Округ Чери (Небраска)
 Чери (Илиноис)
 Чери (филм)